Le Grand Secret est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 Le Grand Secret (1921), brève histoire de l'occultisme de Maurice Maeterlinck ;
 Le Grand Secret (1964), roman policier historique de John Dickson Carr ;
 Le Grand Secret (1973), roman de science-fiction de René Barjavel ;
 Le Grand Secret (1996), récit du docteur Claude Gubler, médecin personnel de François Mitterrand, sur l'état de santé et la maladie de celui-ci ;
 Le Grand Secret (1990), album de la série de bande dessinée Les Mousquetaires ;
 Le Grand Secret (1993),  de la série de bande dessinée Donito ;

Cinéma et télévision 
 Le Grand Secret (1952), film américain de Melvin Frank et Norman Panama
 Le Grand Secret (1960), film documentaire de Gérald Calderon
 Le Grand Secret (1989), mini-série de Jacques Trébouta, d'après le roman de Barjavel
 Le Grand Secret (2001)

Chanson 
 Le Grand Secret, chanson d'Indochine chantée en duo avec Melissa Auf der Maur
 Le Grand Secret, chanson de Nana Mouskouri, écrite par Pierre Delanoë et composée par S. Franklin
 Le Grand Secret, chanson d'Archaia